On utilise le nom "Sainfoin d'Espagne" pour différentes espèces de plantes :
 Galéga officinal ;
 Hedysarum coronarium.